Un libertador, en un sentido amplio, es el que da libertad. El término puede referirse más específicamente a:

libertador, el que libera un esclavo haciéndolo liberto;
Libertadores, nombre con el que se conoce a los principales líderes de las guerras latinoamericanas de la independencia;

Títulos 

Libertador de Venezuela, título otorgado por Caracas a Simón Bolívar en 1813;

Topónimos 

 Libertador, municipio de Venezuela;
 El Libertador, estación del Ferrocarril Urquiza en la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 El Libertador, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Pueblo Libertador, localidad de la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Libertador, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;

Arte y cultura

 El libertador (1950), película británica dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger;
 El Libertador (2008), canción de Ska-P;
 El Libertador, medio de comunicación hondureño;
 Libertador (2013), película venezolana sobre la vida de Simón Bolívar, dirigida por Alberto Arvelo.